Shigatsu wa Kimi no Uso (四月は君の嘘, lit. Minciuna ta în Luna Aprilie) — cu subtitlul "I met the girl under full-bloomed cherry blossoms and my fate has begun to change" — este un manga scris și desenat de Naoshi Arakawa, publicat de Monthly Shōnen Magazine lui Kōdansha din 6 aprilie 2011 până în 6 februarie 2015. A fost transmisă o adaptare anime pe Fuji TV, produsă de A-1 Pictures între 9 octombrie 2014 și 19 martie 2015 și a apărut în septembrie 2016 un film live action bazat pe serial, produs de Toho.